E49 oder E 49 steht für:
 Europastraße 49, eine Fernstraße von Magdeburg in Sachsen-Anhalt nach Wien in Österreich
 HMS E49, ein britisches U-Boot
 DR-Baureihe E49, eine Elektrolokomotive der Preußischen Staatseisenbahnen

E49